Six comtés des États-Unis portent le nom de comté de Sullivan () :
 comté de Sullivan (Indiana) ;
 comté de Sullivan (Missouri) ;
 comté de Sullivan (New Hampshire) ;
 comté de Sullivan (New York) ;
 comté de Sullivan (Pennsylvanie) ;
 comté de Sullivan (Tennessee).